Horvátország
Javorje falu Brdovec községben, Zágráb megyében
Javorje falu Novi Vinodolski községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Szerbia
Javorije falu Vlasotince községben, a Jablanicai körzetben

Szlovénia
Javorje falu Črna na Koroškem községben, Koroška régióban
Javorje falu Gorenja vas-Poljane községben, Gorenjska régióban
Javorje falu Hrpelje-Kozina községben, Obalno-kraška régióban
Javorje falu Šentjur községben, Obalno-kraška régióban
Javorje falu Šmartno pri Litiji községben, Közép-Szlovénia régióban
Javorje falu Velike Lašće községben, Közép-Szlovénia régióban
Javorje pri Blagovici falu Lukovica községben, Közép-Szlovénia régióban
Javorje pri Gabrovki falu Litija községben, Közép-Szlovénia régióban